La denominació Bayer Psi Piscium (ψ Psc, ψ Piscium) és compartida per tres sistemes d'estrelles a la constel·lació dels Peixos:

 Psi¹ Piscium (74 Piscium) 
 Psi² Piscium (79 Piscium) 
 Psi³ Piscium (81 Piscium)

Constel·lació dels Peixos
Objectes de Bayer